Siding Spring Survey (SSS) var ett projekt som sökte efter småplaneter med ett teleskop på södra halvklotet, projektet var ett samarbete mellan University of Arizona och Australian National University och bedrevs mellan 2004 och 2013. Man använde sig av Uppsala Southern Schmidt Telescope vid Siding Spring-observatoriet.

Man upptäckte totalt 3039 småplaneter.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Siding Spring Survey

Källor och referenser 

Rymdforskning